Tomberg est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Toponyme

Tomberg, lieudit de Woluwe-Saint-Lambert :  
 Nom du plateau sablonneux sur lequel a été construite la maison communale de Woluwe-Saint-Lambert, qui a également donné son nom à la
 place du Tomberg, et à la
 rue de Tomberg, ou simplement Tomberg (artère allant de la rue de la Roche-Fatale à la place du Sacré-Cœur)
 Station Tomberg du métro de Bruxelles
 Tomberg, lieudit de Uccle
 Forêt de Tomberg à Saint-Vith
 Tomberg à Beveren :
 Arrêt d'autobus Tomberg 
 Tomberg à Horpmael :
 Arrêt d'autobus Tomberg 
 Tombergstraat à Pamel
 Tombergstraat à Lennik-Saint-Martin
 Tomberg à Tielt-Winge :
 Arrêt d'autobus Tomberg 
 Tomberg à Zaventem

Mont du Tom (Tomberg en flamand), un des monts des Flandres, situé à Noordpeene dans le département du Nord en région des Hauts-de-France

Tomberg

Patronyme 

 Valentin Tomberg (1900-1973), anthroposophe, chrétien mystique, ésotériste, hermétiste et juriste russe d'origine balte allemande ;
  (1932-), philosophe allemand.

Patronyme allemand